Insolera ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Insolera, Schauspieler und Produzent
 Italo Insolera (1929–2012), italienischer Schriftsteller, Architekt, Stadtplaner und Historiker